Пя́йят-Хя́ме (, ) — провінція Фінляндії. Центром є Лахті.

Межує з провінціями Уусімаа, Канта-Гяме, Пірканмаа, Кескі-Суомі, Південне Саво, Кюменлааксо і Північна Уусімаа.

В кордонах Пяйят-Хяме розташоване озеро Весіярві і південна частина озера Пяйянне.

Історія 
Назва Пяйят-Хяме запровадилась в 1950-ті роки. До 1997 року більша частина муніципалітетів сучасної провінції входила в губернію Хяме, крім розташованих східніше озера Пяйянне муніципалітетів Гейнола, сільський муніципалітет Гейнола, Сюсмя і Хартола, що входили в губернію Міккелі. З 1997 року по 2009 рік провінція входила в губернію Південна Фінляндія.

Адміністративно-територіальний поділ 

 Арт'ярві
 Асіккала
 Хартола
 Гейнола
 Холола
 Хямеенкоскі
 Кяркьоля
 Лахті
 Настола
 Оріматтіла
 Падасйокі
 Сюсьмя

Посилання 
 The Regional Council of Päijät-Häme